

Geografia

Austria 
 Weingraben – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Niemcy 
 Weingraben – dzielnica Bogen